Людмил Стоянов може да се отнася за:

 Людмил Стоянов (1886-1973), български писател, поет, преводач и литературен критик
 Людмил Стоянов (награда)
 Людмил Стоянов (р.1962), български лекар-хирург и политик